Emacs est une famille de logiciels d'édition de texte ;
 GNU Emacs, XEmacs, MicroEMACS et Freemacs sont des variantes de cette famille ;
 Emacs Lisp ou ELisp est un langage de programmation utilisé par certaines versions d'Emacs ;
 Emacs/W3 est un navigateur web écrit en ELisp ;
 « Emacs » est aussi le nom d'une race de micro-humains créée par Bernard Werber dans son œuvre de fiction Les Micro-Humains.

Voir aussi 

 eMac, une gamme d'ordinateurs d'Apple.